Большескура́товское сельское поселение — бывшее муниципальное образование в Чернском районе Тульской области.

Административный центр — посёлок Скуратовский.

С апреля 2014 года упразднено и вошло в состав Тургеневского муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили:

Русская православная церковь 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Большое Скуратово).
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Николо-Вяземское).
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Бредихино).
 Церковь Спаса Преображения (Спасское).

Достопримечательности 
 В селе Большое Скуратово расположен памятник архитектуры — дом князя Шаховского.
 «Музей-усадьба Л. Н. Толстого в селе Никольское-Вяземское» — филиал яснополянского музея.

Знаменитые люди 
 Алексей Иванович Скуратов — один из первых русских исследователей Арктики. Участник Великой Северной экспедиции.
 Князь Ива́н Лео́нтьевич Шаховско́й (1777—1860) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант из рода Шаховских.
 Николай Иванович Горчаков
 Илья Андреевич Толстой
 Лев Николаевич Толстой
 Сергей Львович Толстой

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чернского района
Упразднённые сельские поселения Тульской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году